Ženská čtyřhra ASB Classic 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2021 a 2022 se turnaj nekonal kvůli pandemii covidu-19. Americké obhájkyně titulu z roku 2020, Asia Muhammadová s Taylor Townsendovou, zvolily start na souběžné hraném Adelaide International.

Vítězem se stal třetí nasazený, japonsko-indonéský pár Miju Katová a Aldila Sutjiadiová, který ve finále zdolal kanadsko-americkou dvojici Leylah Fernandezovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej, kterou vylepšily finálovou část na Hamburg European Open 2022. Katová na okruhu WTA Tour vybojovala třetí deblový titul a pro Sutjiadiovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ASB Classic 2023